

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Za Bugiem – część wsi Skrzynno w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Za Bugiem – część wsi Zamość Nowy w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Za Bugiem – część wsi Zamość Stary w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk

Zobacz też 
 Zabuże